En mathématiques, la persistance d'un nombre est le nombre de fois où il est nécessaire d'appliquer une série d'opérations données à ce nombre afin d'atteindre un point fixe.
 En statistique mathématique, la persistance d'une variable temporelle est sa propension à conserver dans son évolution les valeurs qu'elle a prises précédemment.
 En programmation, la persistance des données se réfère au mécanisme responsable de la sauvegarde et la restauration de données.
 En peinture, La Persistance de la mémoire (1931) est un des plus célèbres tableaux de Salvador Dalí.
 En botanique, la persistance des feuillages est une caractéristique des arbres sempervirents. 
 En médecine :
 La persistance du canal artériel correspond à l’état pathologique résultant de l’absence de fermeture physiologique du canal artériel à la naissance.
 La persistance rétinienne est la capacité ou défaut de l'œil à conserver une image vue superposée aux images que l'on est en train de voir.